CICA ist die Abkürzung für:
 Criminal Injuries Compensation Authority, Vereinigtes Königreich
 Canadian Institute of Chartered Accountants, Kanada
 Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, Zentralasien
 Comité Internacional de Críticos de Arquitectura (Internationales Komitee der Architekturkritiker)
 Confederation of International Contractors’ Associations, Weltverband der Bauwirtschaft, Sitz in Paris

CICA